Телевизионный фестиваль в Монте-Карло () — международный фестиваль и конкурс телевизионных передач. Основан в 1961 году, проходит в Монте-Карло, Монако.

История 
Фестиваль учреждён в 1961 году князем Ренье III для «поощрения новых видов искусств, ради мира и взаимопонимания между людьми». В 1988 году князь Монако Альбер II стал Почётным президентом фестиваля.

Лауреаты награждаются статуэткой «Золотой Нимфы» — копией «Нимфы Салмакиды» французского скульптора Франсуа Жозефа Бозио, оригинал произведения хранится в Лувре, Париж.

В настоящее время мероприятия фестиваля проводятся в Гримальди-форуме.

Награды 

Телевизионные фильмы

 Лучший телефильм
 Лучший режиссёр
 Выдающийся актёр
 Выдающаяся актриса

Мини-сериалы

 Лучший мини-сериал
 Выдающийся актёр
 Выдающаяся актриса

Новости

 Лучшая новостная передача (2 победителя)
 Лучший новостной выпуск
 Лучшая ночная новостная программа

Драматические и комедийные телесериалы

 Выдающийся международный продюсер
 Выдающийся европейский продюсер
 Выдающийся актёр
 Выдающаяся актриса

Международная аудитория

Приз вручается на основе численности аудитории у телесериала на пяти континентах.

 Лучший драматический телесериал
 Лучший комедийный телесериал
 Лучшая мыльная опера

Специальные призы

 Специальный приз князя Ренье III
 Премия Монакского Красного Креста
 Премия Международного комитета Красного Креста
 Премия AMADE, под патронажем ЮНЕСКО
 Премия Международной католической организации
 Международный Гран-при для авторов документальных передач

Примечания

Ссылки 
 

Телевизионные премии Монако
Мероприятия, регулярно проводимые с 1961 года